Le Déjeuner sur l'herbe, tableau d'Édouard Manet datant de 1862-1863
 Le Déjeuner sur l'herbe, tableau de Claude Monet datant de 1865-1866, en réponse au tableau précédent
 Le Déjeuner sur l'herbe, tableau de Paul Cézanne datant de 1876-1877
 Le Déjeuner sur l'herbe, sérigraphie d'Alain Jacquet datant de 1964
 Le Déjeuner sur l'herbe, film français de 1959, réalisé par Jean Renoir
 Déjeuner sur l'herbe, album du groupe Les Breastfeeders